Slalom K-1 mężczyzn to jedna z konkurencji w kajakarstwie górskim rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2008. Kajakarze rywalizowali między 11 a 12 sierpnia na torze Park Olimpijski Shunyi w Pekinie.

Terminarz 
Wszystkie godziny są podane w czasie pekińskim (UTC+08:00)

System rozgrywek 

Rozgrywki rozpoczęły się od eliminacji. Każdy kajakarz miał prawo do dwóch przejazdów. Pod uwagę brany był wynik lepszego przejazdu. Do półfinałów awansowało piętnastu najlepszych zawodników.
W półfinale, jak również w finale, każdy z zawodników miał tylko jeden przejazd. Do finału awansowało dziesięciu kajakarzy z najlepszymi czasami w półfinale.

Wyniki

Eliminacje

Półfinał

Finał

Bibliografia 

 
 
 
 
 

Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008